Heteropeza är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Johannes Winnertz 1846. Heteropeza ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallmyggor
Heteropeza